Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Amy Frazier e Rika Hiraki che hanno battuto in finale Kimiko Date e Stephanie Rehe 5-7, 7-6, 6-0.

Teste di serie

 Kimiko Date /  Stephanie Rehe (finale)
 Sabine Appelmans /  Maya Kidowaki (primo turno)

 Claudia Porwik /  Raffaella Reggi (semifinali)
 Isabelle Demongeot /  Natalija Medvedjeva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1992